Бруз — фамилия. Известные носители:
 Бруз, Владимир Семёнович (род. 1930) — советский и украинский учёный, историк, политолог, дипломат, д. ист. н., профессор. 
 Бруз, Семён Григорьевич (1905—1942) — секретарь подпольного городского комитета КП(б)У во время оккупации Киева.